Никола Мектич и Мате Павич стали чемпионами соревнований в мужском парном разряде. Представители Хорватии впервые победили на Уимблдонском турнире. Для Мектича этот титул на «мэйджорах» стал первым, для Павича — третьим. Одержав победу на турнире в Лондоне, хорватский дуэт выиграл восьмой трофей в сезоне 2021 года.

Победители турнира 2019 года Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара не защитили титул, потерпев поражение от Раджива Рама и Джо Солсбери в четвертьфинале.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и, как следствие, изменениями в расписании турнира матчи первого и второго кругов были проведены в трёхсетовом формате.

Посев 

  Никола Мектич /  Мате Павич (титул)
  Пьер-Юг Эрбер /  Николя Маю (второй круг; отказ)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (четвертьфинал)
  Марсель Гранольерс /  Орасио Себальос (финал)
  Иван Додиг /  Филип Полашек (второй круг)
  Раджив Рам /  Джо Солсбери (полуфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (второй круг)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (четвертьфинал)

<ol start="9">
  Кевин Кравиц /  Хория Текэу (второй круг)
  Уэсли Колхоф /  Жан-Жюльен Ройер (первый круг)
  Хенри Континен /  Эдуар Роже-Васслен (второй круг)
  Тим Пютц /  Майкл Винус (первый круг)
  Сандер Жийе /  Йоран Влиген (первый круг)
  Равен Класен /  Бен Маклахлан (четвертьфинал)
  Маркус Даниэлл /  Филипп Освальд (второй круг)
  Макс Пёрселл /  Люк Сэвилл (третий круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Лиам Броуди /  Райан Пенистон (первый круг)
  Ллойд Гласспул /  Харри Хелиёваара (третий круг; отказ)
  Аластер Грэй /  Эйдан Макхью (второй круг)
  Люк Джонсон /  Антон Матусевич (первый круг)
  Джей Кларк /  Мариус Копил (первый круг)

<ol start=6>
  Стюарт Паркер /  Джеймс Уорд (первый круг)
  Петрос Циципас /  Стефанос Циципас (первый круг)
  Роман Ебавый /  Иржи Веселый [PR] (первый круг)
  Фелисиано Лопес /  Марк Лопес [PR] (первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые